Ковачич () — село в Боснії і Герцеговині, у громаді Ливно.

Населення

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету Ливно 

Населені пункти Федерації Боснії і Герцеговини